Rust se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jes Rust
 Michael K. Rust